Jean Adnet ist der Name folgender Personen: 

* Jean Adnet (Maler) (1900–1995), französischer Maler
 Jean Adnet (Politiker) (1822–1900), französischer Politiker